Village Green is Engels voor brink (dorpsplein). Het kan ook verwijzen naar:
 Village Green (Los Angeles), een historisch appartementencomplex in de Amerikaanse staat Californië
 Village Green (New York), een gehucht in de Amerikaanse staat New York
 Village Green Centre, een winkelcentrum in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Village Green-Green Ridge, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Muziek 
 The Kinks Are the Village Green Preservation Society, een album van The Kinks
 The Village Green (band), een Amerikaanse indierockband